Gli odobenidi (Odobenidae ) sono una famiglia di pinnipedi. L'unica specie sopravvissuta è il tricheco. In passato, tuttavia, il gruppo è stato molto variegato e include più di una dozzina di generi fossili.

Tassonomia 
Tutti i generi, ad eccezione di Odobenus, sono estinti.
†Archaeodobenus
†Prototaria
†Proneotherium
†Nanodobenus
†Neotherium
†Imagotaria
†Kamtschatarctos
†Pelagiarctos
†Pontolis
†Pseudotaria
†Titanotaria
Clade Neodobenia
†Gomphotaria
Subfamiglia Dusignathinae
†Dusignathus
Subfamiglia Odobeninae
†Aivukus
†Ontocetus
†Pliopedia
†Protodobenus
†Valenictus
Odobenus

Nel rianalizzare Pelagiarctos, Boessenecker et al. (2013) hanno proposto le relazioni filogenetiche di Odobenidae come segue (questa analisi esclude Archaeodobenus, Titanotaria, Nanodobenus e Pliopedia; e include Enaliarctos, Pteronarctos, Allodesmus, Desmatophoca, Callorhinus, Monachus, e Erignathus):

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni